A Makulátlanok napjaink egyik legnépszerűbb televíziós sorozatának, a Trónok Harcának egyes szereplői. A cselekmény során egyre inkább fontosabb szereplőivé válnak. A könyv írója, [George R. R. Martin] egészen különlegesnek álmodta meg ezeket a katonákat. A cselekmény alapján az ifjú „Khaalesi”, Daenerys Targaryen a televíziós sorozat 3. évadjában megvásárol közel 10.000 Makulátlant, kiknek rögtön parancsba is adja, hogy öljék meg mestereiket, és azokat, akik kínozták őket neveltetésük alatt. Daenerys felszabadította ezeket az embereket, akik pedig immár szabad emberként, önszántukból segítenek Westeros jogos trónörökösének céljai elérésében.

Történetük 

A Makulátlanok valójában rabszolgák, kik minden ellenkezés nélkül követik parancsolójukat. Ezeket a katonákat Essos déli részén, a rabszolgaöbölben lévő Astaporban képezik ki. Kisgyermekként veszik el őket szüleiktől, és képezik ki őket könyörtelen módon. Megtanulják a szenvedés mindenfajta formáját, az éhezéstől kezdve az intenzív, sokszor súlyos fizikai fájdalomig. Elveszik tőlük a nevüket, valamint férfiasságukat, hogy ez se zavarja őket a harcokra történő koncentrálás során, ezáltal mindenáron követniük kell tulajdonosuk parancsait.

Képességek 

Egy Makulátlan soha nem ellenkezik tulajdonosa semmilyen parancsával sem, bármilyen helyzetről is legyen szó. Nem futamodik meg még a legnagyobb túlerővel szemben sem, és utolsó csepp véréig harcolnak.

Erősségek 

Csak annak az embernek hajlandóak engedelmeskedni, akinek a tulajdonát képezik. Ennél fogva igazán hűséges hadseregről beszélhetünk. Rendkívül alaposan képzett katonákról van szó, mely nagy veszélyt jelenthet bármilyen ellenségre nézve is.

Gyengeségek 

Mivel gyermekként mindenüket elvették, és eme különösen kegyetlen neveltetésben részesültek, az önálló gondolkodás nem igazán jellemezhető rájuk. Valakinek a parancsait követniük kell, hiszen őket arra képezték ki, hogy másokat szolgáljanak.

Források 

https://www.westeros.hu/karakterek/kepessegek-kepzettsegek/41-a-makulatlanok.html

http://apologetika.blog.hu/2013/04/16/valoban_leteztek_a_makulatlanok

Filmszereplők